

Топоніми

Вакаяма
 Хідака — річка в Японії, у префектурі Вакаяма. (Див. також Хідакаґава (значення))
Хідака — повіт в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Хідака — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.

Коті
 Хідака — село в Японії, у префектурі Коті.

Сайтама
 Хідака — місто в Японії, у префектурі Сайтама.

Хоккайдо 
 Хідака — історична провінція Японії, у префектурі Хоккайдо.
 Хідака — округ Японії, у префектурі Хоккайдо.
Хідака — повіт в Японії, у префектурі Хоккайдо.
 Хідака — містечко в Японії, у префектурі Хоккайдо.
 Хідака — гори в Японії, у префектурі Хоккайдо.
 Хідака — перевал в горах Хідака в Японії, у префектурі Хоккайдо.

Хьоґо 
 Хідака — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо. Складова міста Тойоока.

Персоналії 
Хідака — японське прізвище.